USS Gunston Hall ist der Name folgender Schiffe der United States Navy. Sie wurden benannt nach Gunston Hall, dem Anwesen von Gründungsvater George Mason in Mason Neck, Virginia.

 USS Gunston Hall (LSD-5), ein Docklandungsschiff der Ashland-Klasse, in Dienst von 1943 bis 1970.
 USS Gunston Hall (LSD-44), ein Docklandungsschiff der Whidbey-Island-Klasse, in Dienst seit 1989.

Gunston Hall